Replik har flera betydelser:

 Replik (drama) – den text som framförs av en ensam skådespelare som del av en monolog eller dialog
 Replik (svarsanförande) – ett kortfattat svarsanförande som en person får uttala omedelbart efter en annans debattinlägg
 Replik (objekt) – kopia av ett föremål som avses efterlikna originalet så långt som möjligt.
 Replik (förlag) – ett svenskt förlag.